Карел Громадка ():
 Громадка, Карел (1887—1956) — чехословацкий шахматист.
  (1903—1968) — чехословацкий футболист.
 Громадка, Карел (1905—1978) — чехословацкий хоккеист.